Нефтохимик може да се отнася за:

 ПФК Нефтохимик (Бургас) – професионален футболен клуб от град Бургас;
 ВК Нефтохимик 2010 – мъжки волейболен отбор от Бургас, трикратен шампион на България;
 Нефтохимик 2010 – женски баскетболен отбор от Бургас.